Мысин — русская фамилия. Известные носители:

 Мысин, Александр Павлович (1920—1989) — советский офицер, участник Великой Отечественной войны.
 Мысин, Антон Геннадьевич (род. 1986) — российский волейболист.
 Мысин, Иван Максимович (1911—2011) — Герой Социалистического Труда.
 Мысин, Максим Александрович (род. 1979) — российский футболист.
 Мысин, Михаил Викторович (род. 1979) — российский футболист.

 Мысина, Оксана Анатольевна (род. 1961) — российская актриса театра и кино.